Куренцов — фамилия.
 Куренцов, Алексей Иванович (1896—1975) — советский биолог, энтомолог и биогеограф.
 Куренцов, Виктор Григорьевич (1941—2021) — советский тяжелоатлет, заслуженный тренер России (2003).